Gosport Borough FC (celým názvem: Gosport Borough Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Gosport v nemetropolitním hrabství Hampshire. Založen byl v roce 1944 pod názvem Gosport Borough Athletic FC. Od sezóny 2018/19 hraje v Southern Football League Premier Division South (7. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou modrá a žlutá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Privett Park s kapacitou 4 500 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1944 – Gosport Borough Athletic FC (Gosport Borough Athletic Football Club)
 1966 – Gosport Borough FC (Gosport Borough Football Club)

Získané trofeje 
 Hampshire Senior Cup ( 2× )
 1987/88, 2014/15

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 1. kolo: 2014/15
 FA Trophy
 Finále: 2013/14
 FA Vase
 Čtvrtfinále: 1976/77, 2003/04

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1978–1979: Southern Football League (Division One South)
 1979–1982: Southern Football League (Southern Division)
 1982–1984: Southern Football League (Premier Division)
 1984–1985: Southern Football League (Southern Division)
 1985–1990: Southern Football League (Premier Division)
 1990–1992: Southern Football League (Southern Division)
 1992–2004: Wessex Football League
 2004–2006: Wessex Football League (Division One)
 2006–2007: Wessex Football League (Premier Division)
 2007–2012: Southern Football League (Division One South & West)
 2012–2013: Southern Football League (Premier Division)
 2013–2015: Conference South
 2015–2017: National League South
 2017–2018: Southern Football League (Premier Division)
 2018– : Southern Football League (Premier Division South)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2017/18: Klubu byl svazem odebrán jeden bod za porušení stanov soutěže.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky  

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1944